Чемпионат мира по снукеру 2005 (, также известен как 2005 Embassy World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший с 16 апреля по 2 мая 2005 года в Театре Крусибл в Шеффилде, Англия. Чемпионом мира стал Шон Мёрфи.

Наивысший брейк 
 147 — Марк Уильямс (1/16 финала). Всего на этом чемпионате мира было 63 сенчури-брейка.

Результаты

Основной турнир

Сенчури-брейки 
 147, 133, 102 Марк Уильямс
 138, 114, 108, 103 Стивен Хендри
 138, 136, 106 Джон Хиггинс
 138, 137, 132, 129, 128, 125, 121, 111, 108, 107, 100 Шон Мёрфи
 137, 125, 115, 101 Ронни О'Салливан
 135 Марк Селби
 129, 124, 121, 106, 105 Мэттью Стивенс
 128 Дрю Хенри
 127, 124, 122, 111, 108, 108, 100 Иан Маккалох
 126, 108, 103 Стивен Ли
 124 Крис Смолл
 120 Грэм Дотт
 120, 115 Пол Хантер
 118, 114, 110 Стив Дэвис
 115, 105 Питер Эбдон
 114, 103 Майкл Холт
 110 Нил Робертсон
 109, 101 Кен Доэрти
 107, 104, 103 Алан Макманус
 105 Энди Хикс
 102 Стивен Магуайр
 102 Барри Пинчес
 101 Энтони Хэмилтон

Ссылки 
 Global Snooker
 Snooker.org
 Список сенчури на BBC Sport

Чемпионат мира по снукеру
2005 год в снукере